Tain ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Tain (Schottland), Stadt in Schottland
 Tain (Fluss), ein Fluss in Ghana
 Tain District, ein Distrikt in Ghana
 Tain-l’Hermitage, eine Gemeinde im französischen Département Drôme
 Kanton Tain-l’Hermitage im französischen Département Drôme

Siehe auch:
 Táin Bó Cuailnge, irischer Sagenzyklus
 Zain (Einheit), Hohlmaß für Holzkohle im Siegerland und angrenzenden Sauerland, dort auch Tain genannt
 Thain, Tein, Thein, Tyne, Teint